Divisió de Santal Parganas, antiga divisió administrativa de l'Índia Britànica a Bengala
 Districte de Santal Parganas, antiga divisió administrativa de l'Índia Britànica a Bengala